Чемпионат Колумбии по футболу 1964 — 17-й розыгрыш турнира.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1964 на RSSSF

1964
Колумбия
1964 год в Колумбии